Carluccio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Carluccio (1937–2017), italienischer Koch und Autor
 Mario Carluccio (* 1945), argentinischer Rugby-Union-Spieler